Avenue des Grésillons, voie de Gennevilliers
Gare des Grésillons, gare située sur la commune de Gennevilliers
Grésillons, pratique de torture